Bohdanowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Bazyli Bohdanowicz (1740–1817), polnischer Komponist
 Karol Bohdanowicz (1864–1947), polnisch-russischer Geologe und Hochschullehrer
 Theodor Bohdanowicz (1925–1977), österreichischer Maler